Паста:
 Па́ста (поздн.  «пирожок, тесто»; возможно, восходит к  «мучная подливка») — однородная кашицеобразная масса:
 Зубная паста.
 Томатная паста.
 Паста — перетёртые либо размятые до пюреобразного состояния плоды, корнеплоды и так далее.
и пр.
 Матировочная паста для матирования стеклянных бусин
 Шлифовальные и полировальные пасты для тонкого шлифования и полирования
 Паста (лекарственная форма) — мазь плотной консистенции (суспензионная), содержание порошкообразных веществ в которой превышает 20 %.
 Паста — общее название всех макаронных изделий (применяемое в других языках), а также блюда итальянской кухни из них (как правило, это — макаронные изделия с соусом).
 Паста, Джудитта (, до замужества — Джудитта Негри, 1797—1865) — итальянская певица (меццо-сопрано).
 Паста, копипаста — тексты с механическими комбинациями цитат из одного или нескольких источников, иногда даже без редактирования, с логическими скачками и, как следствие, малоинтересный и нелогичный. 
 Паста — деревня в Ленском районе Архангельской области.

См. также 
 Антипаста